Wernershöhe steht für

 eine Erhebungen der Vorberge
 ein Naturschutzgebiet auf dieser Erhebung, siehe Wernershöhe (Naturschutzgebiet)